Ikaria kan syfta på:

Grekland
 Ikaria – ö
 Ikaria (perifereiakí enótita) – regiondel
 Dimos Ikaria – kommun
 Ikarias flygplats– flyplats